Суперкубок Швейцарії з футболу 1987 — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 серпня 1987 року між чемпіоном Швейцарії клубом Ксамакс та володарем кубка Швейцарії клубом Янг Бойз.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt  

1987
Швейцарія
1987 у швейцарському спорті